Örasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örasjön, sjö i Halmstads kommun,  (0,8 ha)
Stora Örasjön, sjö i Halmstads kommun,  (1,5 ha)
Örasjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (3,6 ha)
Örasjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Örasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (6,28 ha)
Örasjön (Ljusdals socken, Hälsingland, 688266-148525), sjö i Ljusdals kommun,  (71,3 ha)
Örasjön (Ljusdals socken, Hälsingland, 689237-150079), sjö i Ljusdals kommun,  (2,88 km²)
Örasjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (14,5 ha)
Lill-Örasjön, sjö i Bräcke kommun,  (14,5 ha)
Nedre Örasjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (10,4 ha)
Stor-Örasjön, sjö i Bräcke kommun,  (19,4 ha)
Västanbäck-Örasjön, sjö i Bräcke kommun,  (25,2 ha)
Örasjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun och Ånge kommun,  (1,09 km²)
Övre Örasjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,93 ha)
Nedre Örasjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (29,9 ha)
Västra Örasjön, sjö i Ånge kommun,  (11,4 ha)
Örasjön (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (29,6 ha)
Örasjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (17,2 ha)
Örasjön (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (18,1 ha)
Örasjön (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (29,3 ha)
Östra Örasjön, sjö i Ånge kommun,  (17,8 ha)
Övre Örasjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (76,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn